Julietta steht für:

 Julietta (Martinů), Oper von Bohuslav Martinů (1938)
 Julietta (Erbse), Oper von Heimo Erbse (1957)
 Julietta (1953), französische Filmkomödie von Marc Allégret (1953)
 Julietta (1971), tschechisch-deutscher Musikfilm von Ivan Kaslík und Václav Kaslik (1971)
 Julietta – Es ist nicht wie du denkst, deutsches Filmdrama von Christoph Stark (2001)
 (1285) Julietta, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Giulietta (Begriffsklärung)
 Juliette (Begriffsklärung)